

Patronymes 
 Morteza Mahjoub ou Mahjoob (*1980), joueur d'échecs iranien, grand maître international

 Abu Mahjoob, personnage créé par le dessinateur jordanien Emad Hajjaj